Dominik Kozma – nuotatore ungherese
 István Kozma – ex calciatore ungherese
 István Kozma – lottatore ungherese
 József Kozma – cestista ungherese
 Mihály Kozma – ex calciatore ungherese